Константин Марджанишвили:
 Марджанишвили, Константин Александрович (1872—1933) — режиссёр театра и кино, народный артист Грузинской ССР.
 Марджанишвили, Константин Константинович (1903—1981) — советский математик, академик АН СССР, Герой Социалистического Труда, сын Константина Александровича.